Qolleh-ye Balūch kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qolleh-ye Qal‘eh Balūch, bergstopp, Khorasan, 
 Kūh-e Balūch (berg i Kermanshah), 

Robotskapade Iranförgreningar